Woonpasan Sports Club (은파산체육단) é um clube de futebol da Coreia do Norte. Eles jogam na DPR Korea League, a primeira divisão do futebol da Coreia do Norte.

Clubes de futebol da Coreia do Norte